The Book of Love puede referirse a:
The Book of Love, álbum de Air Supply del año 1997; o
El libro del amor, película estadounidense del año 2016.